Cette page est destinée à distinguer les personnes portant le même nom Julien de Médicis :

 Julien de Médicis, (1453-), second fils de Pierre  de Médicis, frère de Laurent ''le Magnifique.
 Julien de Médicis, (1478-), troisième fils de Laurent de Médicis, neveu du précédent, qui fut duc de Nemours.
 Julien de Médicis, (1520-), évêque de Béziers, archevêque d'Aix puis évêque d'Albi.